Beemer puede hacer referencia a:

Lugares
Beemer, villa estadounidense en Nebraska;
Municipio de Beemer, en el condado estadounidense de Cuming, Nebraska;

Personas
Brandon Beemer (1980), actor y modelo estadounidense;